Ринголд има више значења:
 Округ Ринголд (Ајова)
 Ринголд (Мериленд)
 Ринголд (Џорџија)
 Ринголд (Луизијана)